Фурсеев — фамилия; имеет женскую форму Фурсеева.
 Фурсеев, Александр Георгиевич (род. 1956) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Фурсеев, Альберт Анатольевич (1926—1997) — российский советский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников.